CECAM est un sigle qui peut désigner :

 la Caisse d'épargne et de crédit agricole mutuel, un organisme malgache ;
 le Centre européen de calcul atomique et moléculaire ;
 fondée en 1990 la Confédération des écoles catholiques d'arts et métiers, l'ICAM et l'ECAM.